Хайек може да се отнася за:

 Август фон Хайек (1871 – 1928), австрийски ботаник
 Фридрих Хайек (1899 – 1992), австрийски икономист, син на Август фон Хайек
 Салма Хайек (р. 1966), американска киноактриса от мексикански и ливански произход